Sevillano puede referirse a:

 Gentilicio
 La persona natural de Sevilla, localidad española.
 Gentilicio de la persona nacida en la provincia de Sevilla, Andalucía, España.

 Apellido
 Ángel Sevillano Estremera, pintor español.
 Carlos Sevillano, baloncestista español.
 Botánica
 El nombre común de la planta '''''Sorbus aucuparia.